Bojan Zajc, slovenski hokejist in trener, * 7. november 1965, Ljubljana.

Zajc je večji del kariere igral za klub Olimpija Hertz/HDD ZM Olimpija, za katerega je v več obdobjih skupno odigral šestnajst sezon. S klubom je devetkrat osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, v sezonah 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03 in 2003/04, ter naslov jugoslovanskega državnega prvaka v svoji prvi sezoni 1983/84. V sezonah 1989/90 in 1990/91 je igral za KHL Medveščak in s klubom obakrat osvojil naslov jugoslovanskega državnega prvaka. Za tem se je pridružil klubu HK Celje, ki je gradil močno ekipo s trenerjem Vladimirjem Krikunovim in Tomažem Vnukom, toda zaradi finančnih težav je klub propadel. Del sezone 1999/00 je igral za EV Zeltweg v avstrijski drugi ligi, del sezone 2004/05 pa v klubu SG Pontebba v italijanski ligi. Ob koncu kariere je igral v kratek čas obstoječem klubu HK Alfa, nato pa HK Slavija in nazadnje za HD HS Olimpija v sezoni 2007/08. 

Za Jugoslavijo je igral na enem svetovnem prvenstvu leta 1991, za Slovenijo pa na dvanajstih med letoma 1993 in 2005, od tega treh v elitni diviziji, šestih v diviziji B oziroma D1 ter štirih v diviziji C. Skupno je za slovensko reprezentanco zaigral na 155-ih tekmah. 

Trenersko kariero je začel v sezoni 2007/08 kot pomočnik trenerja v HDD Olimpija. V sezoni 2008/09 je začasno zamenjal odpuščenega trenerja Mika Posmo. V začetku sezone 2012/13 je vodil HD HS Olimpija v novoustanovljeni mladinski regionalni ligi EBYSL. Konec septembra 2012 je kot začasni trener zamenjal Heikkija Mälkiäjo v HDD Telemach Olimpija, 9. oktobra pa je s klubom podpisal pogodbo za glavnega trenerja do konca sezone 2013/14. Po slabem začetku sezone 2013/14 z le eno zmago na dvanajstih tekmah lige EBEL je odstopil z mesta trenerja, zamenjal ga je dotedanji pomočnik Ivo Jan.

Leta 2012 je bil sprejet v Slovenski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Vojvodina Novi Sad
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 6
| 5
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +13
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 98
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zeltweg
| Avstrijska 2. liga
| 99/00
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| -5
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 22
| 2
| 8
| 10
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 8
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 13
| 0
| 9
| 9
| +13
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 21
| 8
| 19
| 27
|
| 95
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 1
| 5
| 6
|
| 30
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 5
| 9
| 14
|
| 24
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Pontebba
| Italijanska 2. liga
| 04/05
|
| 34
| 5
| 21
| 26
|
| 44
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 27
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| '''12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 20
| 3
| 3
| 6
|
| 53
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 21
| 3
| 9
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 29
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 23
| 1
| 8
| 9
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |327
| bgcolor="#7FFF00" |48
| bgcolor="#7FFF00" |139
| bgcolor="#7FFF00" |187
| bgcolor="#7FFF00" |+29
| bgcolor="#7FFF00" |665
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |26
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |59
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Novi Sad
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Celje
Hokejisti EV Zeltweg
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti HD HS Olimpija
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HD HS Olimpija
Trenerji HK Olimpija
Slovenski inline hokejisti
Ljubljanski športniki
Slovenski strokovni športni komentatorji
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih